Beardsley se poate referi la: 

 Beardsley (autor), autori care au denumit cel puțin o specie
 Aubrey Vincent Beardsley, artist vizual influent englez, fiind cunoscut mai ales ca desenator, ilustrator și grafician